Frenkie de Jong (ur. 12 maja 1997 w Gorinchem) – holenderski piłkarz, występujący na pozycji pomocnika w hiszpańskim klubie FC Barcelona oraz w reprezentacji Holandii. Srebrny medalista Ligi Narodów UEFA 2018/2019.

Życiorys 
W czasach juniorskich trenował w ASV Arkel i Willemie II Tilburg. W barwach tego drugiego zadebiutował w seniorskich rozgrywkach. Miało to miejsce 10 maja 2015 w wygranym 1:0 meczu z ADO Den Haag w Eredivisie.

22 sierpnia 2015 został zawodnikiem rezerw AFC Ajax, lecz pozostał w Willemie II do końca roku na zasadzie wypożyczenia. W rezerwach Ajaksu występował w sumie przez dwa sezony. W sezonie 2016/2017 wystąpił w paru oficjalnych meczach pierwszej drużyny. 24 listopada 2016 rozegrał swój pierwszy mecz w europejskich pucharach – przeciwko Panathinaikosowi AO (2:0 dla Ajaksu).

Przed sezonem 2017/2018 został na stałe włączony do pierwszego zespołu.

1 lipca 2019 został zawodnikiem FC Barcelony.

Statystyki klubowe 
 (aktualne na 12 marca 2023)

Sukcesy

AFC Ajax 
 Mistrzostwo Holandii: 2018/2019
 Puchar Holandii: 2018/2019

FC Barcelona 
 Puchar Króla: 2020/2021
 Superpuchar Hiszpanii: 2022/2023

Holandia 
Liga Narodów UEFA
  Wicemistrzostwo: 2018/2019

Wyróżnienia 
 Piłkarz roku w Holandii: 2019
 Talent sezonu Eerste divisie: 2016/2017
 Gracz sezonu Eredivisie: 2018/2019
 Drużyna sezonu Eredivisie: 2018/2019
 Drużyna sezonu Ligi Mistrzów: 2018/2019
 Drużyna finałów Ligi Narodów UEFA: 2018/2019
 Najlepszy młody zawodnik finałów Ligi Narodów UEFA: 2018/2019
 Najlepszy pomocnik Ligi Mistrzów: 2018/2019
 Drużyna roku FIFPro: 2019

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Frenkie de Jong na oficjalnej stronie FC Barcelony 
 
 
 

Reprezentanci Holandii w piłce nożnej
Piłkarze Willema II Tilburg
Piłkarze AFC Ajax
Piłkarze FC Barcelona
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020
Urodzeni w 1997